F-Reihe steht für:
 BMW F-Reihe, eine Motorrad-Baureihe der Marke BMW, siehe BMW-Motorrad #F-Reihe
 Hanomag F-Reihe, Baureihe größerer Kleintransporter der Marke Hanomag
 Lexus F-Reihe, Automodellreihe der Marke Lexus

Siehe auch:
 Baureihe F (Begriffsklärung)
 F-Klasse (Begriffsklärung)
 F-Modell
 F-Serie (Begriffsklärung)